

Sigle 
 Partei der Arbeit – partito politico svizzero
 Partito d'Azione – antico partito politico italiano
 Partito dell'Amore – antico partito politico italiano
 Polo Democratico Alternativo – alleanza politica colombiana
 Persone diversamente abili

Tecnologia e informatica 
 Personal Digital Assistant – Computer palmare, detto anche palmare o palmtop 
 Pushdown Automaton – Automa a pila

Medicina
 Pervietà del dotto arterioso di Botallo – patologia del neonato
 Pathological Demand Avoidance – Sindrome o disordine o disturbo estremo da evitamento delle richieste

Fisiologia
 PdA – Potenziale d'azione: Rapido cambiamento di carica tra l'interno e l'esterno della membrana cellulare di un neurone.

Codici 
 PDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Inirida (Colombia)
 PDA – codice vettore ICAO di Podillia-Avia
 pda – codice ISO 639-3 della lingua anam

Musica 
 P.D.A. (We Just Don't Care) – singolo del 2007 di John Legend
 PDA – singolo dell'album Turn on the Bright Lights degli Interpol del 2002